Buchrieser ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Buchrieser (* 1961), österreichische Biologin und Hochschullehrerin
 Franz Buchrieser (* 1937), österreichischer Schauspieler und Autor